Horvátország
 Sunja község Sziszek-Monoszló megyében
 Sunja a Száva jobb oldali mellékvize